БелАЗ:
 Белорусский автомобильный завод — один из крупнейших в мире и единственный в СНГ производитель карьерной техники.
 Автомобили БелАЗ — автомобили производства Белорусского автомобильного завода.
 БелАЗ-540А — большегрузный самосвал для перевозки грунта, вскрышных пород и руды на стройках и карьерных разработках.
 БелАЗ-75600 — карьерный самосвал производства Белорусского автомобильного завода грузоподъёмностью 320 тонн.
 БелАЗ-75570 — карьерный самосвал грузоподъёмностью 90 тонн.
 БелАЗ-75601 — карьерный самосвал Белорусского автомобильного завода грузоподъёмностью 360 тонн.
 БелАЗ-75710 — самый большой в мире самосвал грузоподъёмностью 450 тонн.
 «БелАЗ» — название футбольного клуба «Торпедо-БелАЗ» в 1989—1992 годах.

См. также 
 «БНТУ-БелАЗ» — белорусский женский гандбольный клуб Минской области.